Кожабергенов — фамилия; имеет женскую форму Кожабергенова.
 Кожабергенов, Аскар Сейдахметович (род. 1965) — советский и казахстанский футболист, защитник.
 Кожабергенов, Даниил Александрович (более известен под фамилией Кожубергенов; 1917—1976) — советский военнослужащий, один из красноармейцев, входивший в первые списки 28 героев-панфиловцев.